Dioclea – nome alternativo dello stato serbo medievale di Doclea
 Dioclea di Praevalitana – antica città romana dell'Illiria, meglio nota come Doclea
 Dioclea di Frigia – antica città greca (poi romana) della Frigia